Guillermo Brown puede hacer referencia a:

 Guillermo Brown, nacido William Brown (Foxford, 1777 – Buenos Aires, 1857), almirante irlandés nacionalizado argentino; 

 Guillermo Brown y Chitty (Londres, 1812 - Montevideo, 1875), comerciante y hacendado, hijo del anterior;

 Guillermo Brown y Blanco (Montevideo, 1838 - Montevideo, 1882), marino que sirvió en las armadas de la República Argentina y de los Estados Unidos, hijo del anterior y nieto del primero;

 Guillermo Brown, nombre en español del personaje William Brown, niño en edad escolar protagonista de la serie homónima de libros de Richmal Crompton;

 Club Social y Atlético Guillermo Brown de Puerto Madryn, fundado en 1945, equipo de fútbol argentino.